Макгрэ́ди — фамилия.

Известные носители 
 Макгрэди, Майк (1933—2012) — американский журналист и писатель.
 Макгрэди, Трэйси (род. 1979) — американский баскетболист.

См. также 

 Макгреди